PGA est un sigle qui peut signifier :
 Professional Golfers' Association of America, une association de golfeurs professionnels,
 Pin grid array, un connecteur pour processeurs notamment en informatique,
 Parliamentarians for Global Action, une association internationale de parlementaires,
 Plan Général d'Alimentation en eau potable,
 Producers Guild of America, une association de producteurs de films américains.

Il peut aussi désigner :
 la Professional Golfers' Association en Grande-Bretagne et en Irlande, qui est responsable du Tour européen PGA,
 PGA Motors.

PGA est une abréviation, qui signifie :
 en géophysique, Peak ground acceleration, terme anglais désignant l'accélération maximale du sol,
 en biologie et médecine, 3-Phosphoglyceric acid, terme anglais désignant le 3-phosphoglycérate.

PGA est un code, qui signifie :
 Portugalia, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code
Abréviation